Ленинка — арбан в Пий-Хемского кожууне Республики Тыва. Входит в состав Уюкского сумона. Население 92 человек (2007), 4(2014).

История 
Основана до 1920.

География 
Село находится у р. Ленинка.

Одна улица — ул. Таёжная.

Географическое положение 
Расстояние до:
районного центра Туран: 17 км

республиканского центра Кызыл: 48 км
Ближайшие населенные пункты
Уюк 14 км, Хадын 17 км, Туран 17 км, Аржаан 20 км, Суш 21 км, Чкаловка 25 км, Сесерлиг (Германовка) 29 км, Шивилиг 30 км

Население

Ссылки 
  Ленинка на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты  Пий-Хемского кожууна